BUQ peut faire référence à :
 .

Buq peut faire référence à :
 l'élément théorique de masse atomique 214 ou 215 dans la version étendue du tableau périodique des éléments.

Bûq ou al-bûq (البوق), la corne en arabe, peut faire référence à :
 étymologie des noms de l'instrument espagnol l'alboque et basque l'alboka ;
 Bûq, un instrument de musique à vent omani ;
 Buq'ata, une localité du plateau du Golan administrée par Israel ;
 Al Buq, une localité du gouvernorat de Sa'dah au Yémen.